Der Challengers Cup 2012 war die 2. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften der K3 League. An diesen Turnier nahmen die 18 Mannschaften der K3 League teil. Titelverteidiger war Icheon Citizen FC. Icheon Citizen FC konnte den Titel gewinnen.

Das Pokalturnier begann am 28. Juli mit der Gruppenphase und endete am 4. August 2012 mit den Finalspiel. Der Pokal wurde danach nicht mehr ausgetragen.

Modus 
Alle 18 K3-League-Teams wurden in sechs Gruppen mit je 3 Mannschaften aufgeteilt. Die besten zwei aus zwei Gruppen und das beste Team aus 4 Gruppen qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Gewinner des Viertelfinales spielten im Halbfinale um den Einzug in das Finale. Der Gewinner wurde Challengers-Cup-Sieger 2012.

Teilnehmende Mannschaften

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

K.-O.-Runde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Spielberichte (kor)

Fußballsaison 2012
K3 League